Бехарано () — фамилия. Известные носители:

 Бехарано, Антонио-Кабрал  (1798—1861) — испанский художник-костумбрист.
 Бехарано, Данни (род. 1994) — боливийский футболист, полузащитник сборной Боливии.
 Бехарано, Диего (род. 1991) — боливийский футболист, полузащитник.
 Бехарано, Кристиан (род. 1981) — мексиканский боксёр, призёр Олимпийских игр 2000 года.
 Бехарано, Марвин (род. 1988) — боливийский футболист, защитник сборной Боливии.
 Бехарано, Хосе Мануэль (род. 1956) — боливийский горнолыжник.